Гвинея може да се отнася за:
 Гвинея – държава в Западна Африка
 Гвинея-Бисау – държава в Централна Африка със столица Бисау
 Екваториална Гвинея – държава в Централна Африка
 Папуа Нова Гвинея – държава на о. Нова Гвинея в Океания
 Нова Гвинея – остров в Океания, втори по големина в света
 Западна Нова Гвинея – западната част на о. Нова Гвинея
 Гвинейски залив – в Централна Африка
 гвинея (монета) – стара златна монета (в обращение между 1663 и 1814)